Der Bucharest Exchange Trading Index (BET oder BET-20) ist ein Aktienindex von 20 Unternehmen an der Bukarester Börse (Bucharest Sock Exchange).

Geschichte 
Der Index wurde am 19. September 1997 mit 1000 Punkten gestartet. Die Berechnung erfolgt in RON. Die wichtigsten Mitglieder sind die Werte von Fondul Proprietatea, der Banca Transilvania und Petrom. Am 27. August 2008 erreichte der Index 5482,38 Punkte, am 17. April 2015 lag er bei 7552,76 Punkten, am 6. Dezember 2022 bei 12.322,18 Punkten.

Zusammensetzung 
(Stand: 7. Dezember 2022)

Siehe auch 
 Liste der größten Unternehmen in Rumänien

Weblinks 
 BET, Bukarester Börse

Wirtschaft (Rumänien)
Aktienindex
Gegründet 1997